Torralba désigne :

Lieux

Espagne

Andalousie 
 , village de la municipalité de Ubeda, province de  Jaen.
 , village de la municipalité de Villatorres, province de  Jaen.

Aragon 
 Torralba de Aragón, commune dans la province de Huesca, communauté autonome d'Aragon comarque de Monegrosd.
 Torralba de los Frailes, commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon comarque de Campo de Daroca.
 Torralba de Ribota, commune dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon comarque (Espagne).
 Torralba de los Sisones, commune d’Espagne, dans la Comarque du Jiloca, province de Teruel, communauté autonome d'Aragon.

Castille-La Manche 
 Torralba, une commune espagnole dans la Province de Cuenca.
 Torralba (Castille-La Manche), commune d’Espagne, dans la province de Cuenca, communauté autonome de Castille-La Manche.
 Torralba de Calatrava, commune d'Espagne de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
 Torralba de Oropesa,  commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Castille-Leon 
 , localidad y pedanía del municipio de Gormaz en la provincia de Soria.
 , población del municipio del Burgo de Osma en la provincia de Soria.
 , población del municipio de Medinaceli en la provincia de Soria. 
 , proche de Torralba del Moral

Murcia

Navarre 
 Torralba del Río, ville et une commune de la Communauté forale de Navarre (Espagne).

Communauté de Valence 
 Torralba del Pinar, commune d'Espagne de la province de Castellón dans la Communauté valencienne

Italie 
 Torralba, une commune italienne de la province de Sassari en Sardaigne, Italie.

Noms 
 , architecte portugais du .

Títres nobiliaires 
 
  , creado el 24 de diciembre de 1894.
 
 
 

Torralba